Le Prix Jean-Cormier est un prix littéraire international. Il récompense chaque année le meilleur livre (fiction et non-fiction) de sport francophone.

Origine 
Le prix Jean-Cormier est créé en 2022 par  l'association Echanges en Tribunes et le magazine Caviar. Il est nommé en l'honneur de Jean Cormier, journaliste, écrivain et auteur décédé en 2018.

Prix 2023

Jury 
 Jennifer Cormier : fille de Jean Cormier, présidente du jury ;
 Mohamed Mbougar Sarr : lauréat du Prix Goncourt 2022 ;
 Cécile Grès : journaliste de sport et animatrice de télévision
 Yves Camdeborde : chef cuisinier ;
 Michel Rousseau : ancien vice-champion du monde de natation ;
 Maïtena Biraben : animatrice de télévision.

Sélection 
Pour cette édition 2023, qui récompense un livre publié en 2022, dix livres ont été pré-sélectionnés lors du premier tour, avant de réduire cette sélection à cinq pour le second tour.

Premier tour 
Dix livres étaient en compétition au premier tour pour cette année 2023.

 Arnaud Dudek, Le coeur arrière, Les Avrils
 Valentin Deudon, L'Intendresse, Éditions du Volcan
 Mahamat Saleh Haroun, Les Culs-Reptiles, Gallimard
 Luc Briand, Le Brassard, Plein Jour
 Marion Poitevin, Briser le plafond de glace, Paulsen
 Pierre Ballester, Gens de Boxe, Hugo Sport
 Renaud Leblond, Le nageur d'Auschwitz, Archipel
 Guillaume Néry, Nature aquatique, Arthaud
 Julia Mattera, Le syndrome de la brasse coulée, Flammarion
 Paul Fournel, Peloton maison, Seuil

Second tour 
Cinq livres ont été retenus pour la sélection finale 2023.

 Arnaud Dudek, Le coeur arrière, Les Avrils
 Valentin Deudon, L'Intendresse, Éditions du Volcan
 Mahamat-Saleh Haroun, Les Culs-Reptiles, Gallimard
 Luc Briand, Le Brassard, Plein Jour
 Marion Poitevin, Briser le plafond de glace, Paulsen

Lauréat 
Le 26 janvier 2023, Mahamat-Saleh Haroun reçoit le Prix Jean-Cormier.

Palmarès 
2023 : Mahamat-Saleh Haroun, Les Culs-Reptiles, Gallimard

Notes et références

Voir Aussi

Liens Externes 
 Site officiel du Prix Jean-Cormier

Articles connexes 
 Jean Cormier
 Liste des prix littéraires français

Prix littéraire en France